I. Sancho baszk herceg 
 I. Sancho leóni király (932?–966)
 I. Sancho navarrai király (?-926)
 I. Sancho portugál király (1154 – 1212)